Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1971 fand vom 23. September bis 1. Oktober in Italien statt. Deutschland stellte mit der Bundesrepublik und der DDR zwei der insgesamt 22 Teilnehmer. Die Spiele fanden in  Ancona, Bergamo, Bologna, Imola, Mailand, Modena und Turin statt. Die Sowjetunion verteidigte ihren Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die Mannschaften in sechs Vierergruppen eingeteilt wurden. Da England und Albanien jedoch auf eine Teilnahme verzichteten, blieben in Gruppe A nur zwei Teams übrig. Die Gruppensieger spielten in der Finalgruppe „jeder gegen jeden“ um den Titel. Die Tabellenzweiten spielten um die Plätze sieben bis zwölf, die Tabellendritten um die Plätze 13 bis 17 und die restlichen Mannschaften um die Ränge 18 bis 22.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1971
Volleyballveranstaltung 1971
Europameisterschaft der Manner 1971